El término UAD o uad, puede referirse a:

 Universidad Autónoma de Durango, universidad privada que tiene varios campus en todo México; 
 Unidad de Atención al Drogodependiente, un centro de salud para drogodependientes; o
 Uad o Wadd, dios perteneciente a la mitología árabe preislámica.